Лаосское письмо (туа-лао; лаос. ອັກສອນລາວ [ʔáksɔ̌ːn láːw]) — разновидность индийского консонантно-слогового письма (абугиды), использующаяся для записи лаосского языка.

Языки национальных меньшинств в Лаосе также используют лаосскую письменность. Только она имеет официальный статус, однако многие носители языка мяо предпочитают использовать латинский алфавит.

Лаосское письмо очень похоже на тайское (благодаря общему происхождению от кхмерского письма), однако орфография более проста, и ближе к произношению, частично благодаря проведенной в 1960-х годах реформе орфографии.

Помимо основного, гражданского, лаосского шрифта (туа-лао) для записи религиозных текстов используется духовное письмо «туа-тхам», восходящее к монскому письму.

Алфавит

Огласовки

Знаки 
 Такай — пунктуационный знак начала параграфа.
 Кола — знак сокращённого написания.
 Никкахит — диакритический знак.
 Маймалай
 Маймуан
 Лаккханг
 Майконг

Ссылки 
 Лаосский алфавит

Письмо
Индийское письмо
Абугиды